Big Fish (litt. « grand poisson » en anglais) peut faire référence à :
 Big Fish (Big Fish: A Novel of Mythic Proportions), un roman de Daniel Wallace paru en 1998 ;
 Big Fish, un film américain de Tim Burton, adapté du roman précédent et sorti en 2003 ;
 Big Fish, la bande originale du film.

Voir aussi 
Big Fish Games, un distributeur de logiciels américain
Reel Big Fish, un groupe de ska punk américain